

Persone
 Giovanni Pistorio (1960) – politico italiano
 Pasquale Pistorio (1936) – dirigente d'azienda italiano
 Pierre-François Pistorio (1957) – attore, cantante e doppiatore francese
 Gianfranco Pistorio (1970) – Imprenditore , Direttore Artistico

Altro
 Foro pistorio, lat. Forum Pistorium – forum venalium dell'Antica Roma
 Palazzo Pistorio-Cassibile – edificio della città di Messina